Judycki (herb szlachecki) – odmiana herbu szlacheckiego Radwan

Osoby o tym nazwisku:
 Jan Judycki – polski urzędnik
 Józef Judycki – polski urzędnik, wojskowy i poseł na Sejm
 Michał Judycki – polski urzędnik i poseł na Sejm
 Stanisław Judycki – polski filozof